

Événements 

 - Fondation de l’Orchestre royal du Danemark.

Naissances  

 -

Décès  

 -

Musique classique
Chronologie de la musique classique